50-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье проходил 23-24 февраля 2019 года на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды.

Расписание
Время местное (UTC+1).

Результаты

Мужчины

500 м

1000 м

500 м

1000 м

Итоговое положение

Женщины

500 м

1000 м

500 м

1000 м

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты на сайте ИСУ .
 Communication No.2118 ISU. .
 Final Qualification Ranking Lists for allocation of Quota places for World Sprint Championships 2019 (на 16.12.2018) 

2019 год в конькобежном спорте
2019